() — раздел Википедии на албанском языке.

Десятитысячная статья была написана 23 ноября 2006, двадцатитысячная была начата 19 апреля 2008. На 1 июля 2011 года количество статей в албанском разделе составляет 33 041, и этот раздел занимает 66 место среди всех Википедий. На 7 ноября 2013 года количество статей в албанском разделе составляет 50 067, и этот раздел занимает 68 место среди всех Википедий. На 22 августа 2017 года количество статей в албанском разделе составляет 68 027 статей и этот раздел занимает 71 место среди всех Википедий.

Самой редактируемой страницей основного пространства является статья про Косово.

Примечания

Ссылки 
 Вехи и график роста см. в .
 Релиз о 15 000 статей  на сайте Албанского Линукса.
 Shekulli. Ta shpëtojmë Wikipedian Shqipe. Die, 12 Gus 2007 08:57:00. Nga Ardian Vehbiu, Archived at the Internet Archive
  Tirana Observer. 15 shtetet që dikur ishin Bashkimi Sovjetik. Shkruar nga Blendina Cara e premte , 03 gusht 2007
 Tirana Observer. Epoka e Informacionit, e Skepticizmit dhe e Verifikimit. By Fatos TARIFA, PhD, Archived at the Internet Archive
 

Албанский язык
Албанский
Индоевропейские Википедии
Сайты, появившиеся в 2003 году